Die First Division 1979/80 war die 41. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde APOEL Nikosia. Das Team sicherte sich aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Titelverteidiger Omonia Nikosia den zwölften Meistertitel.

Modus 
Um die Liga stufenweise auf 14 Vereine zu reduzieren, gab es zwei Jahre lang jeweils zwei Absteiger, jedoch nur einen Aufsteiger. In dieser Saison spielten 15 Mannschaften aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Drittplatzierte qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Die beiden letzten Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabelle rsssf.com

1979
Fußballsaison 1979/80